John Emms (kunstschilder)
John Emms (schaker)

Zie ook 
 Emms (doorverwijspagina)